
Molekulska formula -{C20H38O}- se može odnositi na:
 Paulinska kiselina
 11-Eikozenoinska kiselina